Демиденко — українське прізвище. Відомі носії:

 Демиденко Андрій Макарович — український радянський звукооператор.
 Демиденко Андрій Петрович — український поет-пісняр, Народний артист України.
 Демиденко Аркадій Федорович — прем'єр-міністр АРК у 1996—1997 роках.
 Демиденко Валер'ян Никодимович (1913 —2002) — радянський віськовик часів Другої Світової війни, почесний громадянин м. Бердичева.
 Демиденко Вадим Леонідович (1972—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Демиденко Василь Купріянович — доктор психологічних наук, член-кореспондент АПН СРСР, АПН України, професор.
 Демиденко Василь Петрович — радянський партійний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Демиденко Віталій Олександрович (1978) — російський музикант.
 Демиденко Володимир Григорович — радянський землероб, голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Демиденко Єфросинія Панасівна — українська колгоспниця, Герой Соціалістичної Праці.
 Демиденко Іван (?—після 1669) — український військовик доби Гетьманщини, генеральний обозний, канівський полковник.
 Демиденко Іван Савович — Герой Радянського Союзу.
 Демиденко Микола Іванович (1896—1934) — діяч радянських спецслужб.
 Демиденко Микола Юрійович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Демиденко Олег Вікторович (1985—2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Демиденко Олена (1985—2013) — українська біатлоністка.
 Пасенченко-Демиденко Пилип Іванович (1900—) — український радянський партійний діяч, голова Херсонського облвиконкому. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Демиденко Сергій Володимирович (1972—2014) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Демиденко Тит Трохимович — член-кореспондент АН УРСР, агрохімік.
 Демиденко Юхим — делегат Українського з'їзду у Чернігові у 1917. Обраний членом Губернської Української ради від Ніжинського повіту.

Українські прізвища
Прізвища на -енко